La Copa de Campeones de Europa 1975-76 fue la edición número 21 en la historia de la competición. Se disputó entre octubre de 1975 y mayo de 1976, con la participación inicial de 32 equipos, representantes de 31 federaciones nacionales diferentes.

La Federación Alemana de Fútbol fue la única federación con dos equipos representantes: El Borussia Mönchengladbach como campeón de la Liga Alemana y el Bayern Múnich como campeón de Europa.

La final, a partido único, tuvo lugar el 12 de mayo de 1976 en el estadio Hampden Park de Glasgow, en Escocia, y en ella se enfrentaron el Bayern de Múnich, campeón de las dos anteriores ediciones y el Association Sportive de Saint-Étienne, con victoria por tercer año consecutivo del cuadro bávaro, por 1-0.

Rondas siguientes

Final

Máximos goleadores
Tabla de máximos goleadores de la Copa de Europa 1975–76:

Notas

Enlaces 

Temporadas de la Liga de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA
Copa de Campeones de la UEFA